Il torneo doppio misto dei Campionati mondiali di tennistavolo 2019 si è svolto dal 22 al 26 aprile 2019.

Tabellone

Fase finale

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

2019